

События 

 1 июня — Шамхорская битва. Грузины побеждают Ильдегизидов из Азербайджана.
 19 июля — Битва при Аларкосе. Победа халифа Альмохадов Якуба-ал-Мансура над испанцами короля Кастилии Альфонса.
 13 сентября — В Польше состоялась битва на реке Мозгаве между силами Лешека Белого и волынского князя Романа Мстиславича с одной стороны и Мешко III Старого с силезцами с другой стороны. Сражение не определило победителя.
 Император Священной Римской империи Генрих VI передал Тоскану своему брату Филиппу Швабскому.
 1195, весна — Исаак II Ангел выступил против болгар. При поддержке придворных и войска императором провозглашён его старший брат Алексей Ангел. Исаак пытался бежать, но его схватили, ослепили и заточили в темницу.
 1195—1203 — император Византии Алексей III Ангел (ум.ок.1215). Брат Исаака II.
 В Азии появился третий самозванец, выдававший себя за Алексея II. Он захватил множество городов, взволновал всю Азию, но вскоре был убит.
 Около 1195 — Освобождение Македонии от византийского гнёта.
 1195—1224 — Император Китая Нин-цзун.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1195 году
 Антоний Падуанский
 Агафия Всеволодовна

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1195 году
 Игорь Глебович
 Генрих Лев

См. также

Примечания